A 2016-os Formula V8 3.5 szezon volt a tizenötödik évada a sorozatnak, illetve az első Formula V8 3.5 név alatt. A címvédő Oliver Rowland volt, aki 2016-ban a GP2-ben szerepelt.

Változás az előző évekhez képest, hogy a Renault kivonulása miatt a sorozat neve Formula V8 3.5-re változott.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye
Szerezhető pontok

Jegyzetek

További információk
A bajnokság weboldala (archív, 2016)

Formula V8 3.5